Na startovní listině Tour de France 1995  bylo celkem 189 cyklistů z 21 cyklistických stájí. 82. ročníku Tour de France se účastníl jeden český cyklista – Ján Svorada (v roce 1995 startoval za Slovensko) (DNF), startující za italskou stáj  Lampre-Panaria.

Odkazy

Reference 

Tour de France
Cyklistika v roce 1995